PZ se poate referi la:

 PZ Myers (născut în 1957), biolog evoluționist, profesor și blogger;
 PZ Cussons, un fabricant;
 Pozidriv, un anumit tip de șurubelniță;
 Provincia Potenza, una din provinciile Italiei;
 Project Zomboid, un joc de supraviețuire tip zombie.

Acronime de două litere